Базе́н ( и ) — французские фамилии.

 Андре Базен (1918—1958) — французский кинокритик, историк и теоретик кино.
 Жак Ригомер Базен (1771—1820) — французский юрист и публицист, политик.
 Жан Базен (1904—2001) — французский художник.
 Жермен Базен (1901—1990) — французский историк искусства.
 Луи Базен (1920—2011) — французский учёный, тюрколог.
 Марк Луи Базен (1932—2010) — и. о. президента и премьер-министр Гаити (1992—1993).
 Николя Базен (род. 1998) — французский футболист, играющий на позиции защитника.
 Пьер-Доминик Базен:
 Пьер-Доминик (Пётр Петрович) Базен (1783—1838) — французский и российский инженер путей сообщения, математик, механик.
 Пьер-Доминик Базен (1809—1893) — французский инженер.
 Рене Базен (1853—1932) — французский романист.
 Тома Базен (1412—1491) — французский хронист и политический деятель.
 
 Эрве Базен (1911—1996) — французский писатель.

Двойная фамилия 
 Базен-Хейтер, Жорж Альбер (1843—1914) — французский военачальник, дивизионный генерал.
 Базен де Безон, Жак (1646—1733) — французский военачальник, маршал Франции.
 Базен де Безон, Клод (1617—1684) — французский юрист и государственный деятель, переводчик. Член Французской академии.
 Базен де Безон, Арман (1654—1721) — архиепископом Бордо, затем ординарий архиепархии Руана.

Персонажи 
 Базен — литературный герой: слуга Арамиса в трилогии Александра Дюма «Три мушкетёра», «Двадцать лет спустя», «Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя»